В данной статье приводится информация и краткое описание изданий на DVD сериала «South Park». Впервые сериал был издан между 2000 и 2001 гг. в Европе (на настоящий момент это единственные издания для региона 2). Начиная с 2002 г., сериал начинает издаваться в США; в октябре 2007 года Paramount Home Entertainment объявили о начале выпуска сезонов в Австралии.

Европейские DVD-сеты с сериалом включают по четыре диска каждый (за исключением первого сезона с 3 дисками). На всех сетах, изданных в США, по 3 диска. Европейские сеты не включают никаких бонус-материалов.

Сезон 1 

Бокс-сет с эпизодами 1 сезона сериала вышел в Европе 7 мая 2001 г. 12 ноября 2002 г. сериал был издан в США и Канаде компанией Warner Bros. и переиздан 29 июля 2004 г. компанией Paramount Home Entertainment с долби-стерео английским звуком, а также возможностью выбора английских, испанских или французских субтитров. На сетах обоих регионов присутствовали короткие шуточные «предисловия» к каждому эпизоду Трея Паркера и Мэтта Стоуна.

Диск 1
 Cartman Gets an Anal Probe
 Weight Gain 4000
 Volcano
 Big Gay Al's Big Gay Boat Ride

Диск 2
 An Elephant Makes Love to a Pig
 Death
 Pinkeye
 Starvin' Marvin

Диск 3

 Mr. Hankey, the Christmas Poo
 Damien
 Tom's Rhinoplasty
 Mecha-Streisand
 Cartman's Mom Is a Dirty Slut

Бонус-материалы

 Музыкальное видео: Эрик Картман — O Holy Night
 Музыкальное видео: Нед Герблански — O Little Town of Bethlehem
 Оригинальные телевизионные проморолики
 Специальный ролик «A South Park Thanksgiving» (ранее был показан в программе The Tonight Show с Джеем Лено)
 Ролик с главными героями на CableACE Awards 1997 г.

Аудиокомментарии

Для каждого эпизода Паркером и Стоуном были записаны длинные аудиокомментарии, однако в мини-комментариях к последующим сезонам упоминалось, что они считают их низкокачественными. Эти комментарии продаются отдельно на CD на официальном сайте сериала.

Сезон 2 

Бокс-сет с эпизодами 2 сезона сериала выпущен в Европе 16 апреля 2001 г. компанией Warner Vision International без каких-либо дополнительных материалов. Паркер и Стоун занимались комментариями к 3 сезону и сказали, что, хотя считают эпизоды 2 сезона удачными, не знают, что особенного можно вспомнить о процессе их создания. 3 июня 2003 г. сериал был издан в США компанией Warner Bros. и переиздан вместе с первым сезоном 29 июля 2004 г. Выбор языков и субтитров аналогичен таковому на дисках с 1 сезоном. Несмотря на то, что второй сезон стал единственным, изданным без комментариев создателей, к большей части серий присутствовали «предисловия» Паркера и Стоуна.

Диск 1
 Terrance and Phillip in Not Without My Anus
 Cartman's Mom Is Still a Dirty Slut
 Chickenlover
 Ike's Wee Wee
 Conjoined Fetus Lady
 The Mexican Staring Frog of Southern Sri Lanka

Диск 2
 City On The Edge Of Forever
 Summer Sucks
 Chef's Salty Chocolate Balls
 Chickenpox
 Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods
 Clubhouses

Диск 3

 Cow Days
 Chef Aid
 Spookyfish
 Merry Christmas Charlie Manson!
 Gnomes
 Prehistoric Ice Man

Бонус-материалы

 Документальный фильм «Goin' Down To South Park»
 Видеоклип: Шеф — Chocolate Salty Balls

Бонус-диск

На сайте Best Buy продаётся эксклюзивный вариант бокс-сета 2 сезона. Лимитированное издание включает невыпущенную версию пилотного эпизода «Картман и анальный зонд».

Сезон 3 

Бокс-сет с эпизодами 3 сезона выпущен в Европе 18 июня 2001 года компанией Warner Vision International без каких-либо дополнительных материалов и 16 декабря 2003 года в США компанией Paramount Home Entertainment (причём компанией Warner Bros. релиз в этот раз так и не был осуществлён). Также третий сезон был переиздан компанией Paramount Home Entertainment для региона 2 22 октября 2007 года. На релизе отсутствуют субтритры и присутствуют звуковые дорожки — английская в Dolby стерео, испанская в моно, французская в Dolby стерео, а также присутствуют мини-комментарии от Паркера и Стоуна, длящиеся от трёх до пяти минут, к каждой серии.

Диск 1

 Rainforest Schmainforest
 Spontaneous Combustion
 The Succubus
 Jakovasaurs
 Tweek vs. Craig
 Sexual Harassment Panda

Диск 2

 Cat Orgy
 Two Guys Naked in a Hot Tub
 Jewbilee
 Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery
 Chinpokomon
 Hooked on Monkey Phonics

Диск 3

 Starvin' Marvin in Space
 The Red Badge of Gayness
 Mr. Hankey’s Christmas Classics
 Are You There God? It's Me, Jesus
 World Wide Recorder Concert

Бонус-материалы

За исключением аудиокомментариев, к бокс-сету третьего сезона не прилагается дополнительных материалов, за исключением «Quickies» Comedy Central — это короткие рекламные превью к «South Park» и другим шоу канала, включая Reno 911! и Chapelle's Show.

Саут-Парк: большой, длинный и необрезанный 
Полнометражный фильм к сериалу, Саут-Парк: Большой, длинный и необрезанный, также был выпущен на DVD. Сами диски не содержат изображений на обеих сторонах, название фильма на них написано по кругу в центре.

Языки

На DVD присутствуют аудиодорожки на английском и французском и субтитры на обоих этих языках.

Бонус-материалы

 Трейлер 1
 Трейлер 2
 Тизер-трейлер

Сезон 4 

Бокс-сет с эпизодами 4 сезона был выпущен 29 июня 2004 года — в тот же день, когда 1-2 сезоны были переизданы Paramount Home Entertainment в США. Вскоре сет вышел и в Канаде. К эпизодам 4 сезона также прилагались мини-комментарии Паркера и Стоуна, но отсутствовали французская и испанская дорожки (осталась только английская в Dolby-стерео).

Диск 1

 The Tooth Fairy Tats 2000
 Cartman's Silly Hate Crime 2000
 Timmy 2000
 Quintuplets 2000
 Cartman Joins NAMBLA
 Cherokee Hair Tampons

Диск 2

 Chef Goes Nanners
 Something You Can Do With Your Finger
 Do the Handicapped Go to Hell?
 Probably
 4th Grade
 Trapper Keeper

Диск 3

 Helen Keller! The Musical
 Pip
 Fat Camp
 The Wacky Molestation Adventure
 A Very Crappy Christmas

Бонус-материалы

Включены бонусы такого же рода, как на бокс-сете третьего сезона, за исключением некоторых DVD-превью, которые были включены на первый диск.

Сезон 5 

Бокс-сет с эпизодами 5 сезона был выпущен 22 февраля 2005 года; аудиоопции аналогичны изданию 4 сезона, также присутствуют мини-комментарии Паркера и Стоуна. 22 октября 2007 года пятый сезон был издан в Великобритании.

Диск 1

 It Hits The Fan
 Cripple Fight
 Super Best Friends
 Scott Tenorman Must Die
 Terrance and Phillip: Behind The Blow

Диск 2

 Cartmanland
 Proper Condom Use
 Towelie
 Osama Bin Laden Has Farty Pants
 How to Eat with Your Butt

Диск 3

 The Entity
 Here Comes the Neighborhood
 Kenny Dies
 Butters' Very Own Episode

Бонус-материалы

DVD-превью и «Quickies» Comedy Central, большей частью включённые на первый диск.

Сезон 6 

Бокс-сет с эпизодами 6 сезона был выпущен 11 октября 2005 года; аудиоопции аналогичны изданию 5 сезона, также присутствуют мини-комментарии Паркера и Стоуна. Если снять бокс со всеми DVD, на внутренней обложке Баттерс изображён в виде профессора Хаоса. Согласно сайту Amazon, шестой сезон будет издан в Великобритании 3 марта 2008 года.

Диск 1

 Jared Has Aides
 Asspen
 Freak Strike
 Fun With Veal
 The New Terrance and Phillip Movie Trailer
 Professor Chaos

Диск 2

 Simpsons Already Did It
 Red Hot Catholic Love
 Free Hat
 Bebe's Boobs Destroy Society
 Child Abduction Is Not Funny

Диск 3

 A Ladder To Heaven
 The Return of the Fellowship of the Ring to the Two Towers
 The Death Camp of Tolerance
 The Biggest Douche In The Universe
 My Future Self n' Me
 Red Sleigh Down

Бонус-материалы

DVD-превью и «Quickies» Comedy Central, большей частью включённые на первый диск.

Сезон 7 

Бокс-сет с эпизодами 7 сезона был выпущен 21 марта 2006 года; здесь также присутствуют мини-комментарии Паркера и Стоуна. В отличие от боксов 1-6 сезонов, в диджипаке 7 сезона есть дыра, поэтому, когда он снят, она выглядит просто как дыра; если её надеть, сквозь неё становятся видны Стэн, Кайл и Кенни. (Это первый из боксов, на котором не изображён Картман).

Диск 1

 Cancelled
 Krazy Kripples
 Toilet Paper
 I'm A Little Bit Country
 Fat Butt and Pancake Head

Диск 2

 Lil' Crime Stoppers
 Red Man's Greed
 South Park Is Gay!
 Christian Rock Hard
 Grey Dawn

Диск 3

 Casa Bonita
 All About the Mormons?
 Butt Out
 Raisins
 It's Christmas in Canada

Оформление дисков

Ещё одним отличием от предыдущих изданий является оформление дисков: если в каждом из предыдущих бокс-сетов на дисках было изображено по одному персонажу:
 1 сезон — Кенни
 2 сезон — Картман
 3 сезон — Стэн
 4 сезон — Тимми
 5 сезон — Кайл
 6 сезон — Баттерс;

то здесь на первом диске изображён Картман, на втором — Кенни и на третьем — Стэн.

Сезон 8 

Бокс-сет с эпизодами 8 сезона был выпущен 29 августа 2006 года; здесь также присутствуют мини-комментарии Паркера и Стоуна. На картонном футляре бокс-сета изображены мальчики в костюмах ниндзя (из эпизода 801); на диджипаке они изображены в аниме-стиле.

Диск 1

 Good Times with Weapons
 Up the Down Steroid
 The Passion of the Jew
 You Got F'd in the A
 AWESOM-O

Диск 2

 The Jeffersons
 Goobacks
 Douche and Turd
 Something Wal-Mart This Way Comes
 Pre-School

Диск 3

 Quest for Ratings
 Stupid Spoiled Whore Video Playset
 Cartman's Incredible Gift
 Woodland Critter Christmas

Оформление дисков

На каждом диске изображены яркие персонажи из какого-либо эпизода с этого диска: на диске 1 — ШИКАРН-О и Баттерс (эпизод 802), на диске 2 — Клизма и Дерьмо (эпизод 808), на диске 3 — Стэн с лесными тварями (эпизод 814).

Сезон 9 

Бокс-сет с эпизодами 9 сезона был выпущен 6 марта 2007 года; на нём также присутствуют мини-комментарии Паркера и Стоуна.
Диск 1

 Mr. Garrison's Fancy New Vagina
 Die Hippie, Die
 Wing
 Best Friends Forever
 The Losing Edge

Диск 2

 The Death of Eric Cartman
 Erection Day
 Two Days Before the Day After Tomorrow
 Marjorine
 Follow that Egg!

Диск 3

 Ginger Kids
 Trapped in the Closet
 Free Willzyx
 Bloody Mary

Сезон 10 

Бокс-сет с эпизодами 10 сезона был выпущен 21 августа 2007 года; на нём также присутствуют мини-комментарии Паркера и Стоуна. В дополнение к дискам с эпизодами в коробке присутствовала Демоверсия на 14 дней игры World of Warcraft.

Диск 1

 The Return of Chef
 Smug Alert!
 Cartoon Wars Part I
 Cartoon Wars Part II
 A Million Little Fibers

Диск 2

 ManBearPig
 Tsst
 Make Love, Not Warcraft
 Mystery of the Urinal Deuce
 Miss Teacher Bangs a Boy

Диск 3

 Hell on Earth 2006
 Go God Go
 Go God Go XII
 Stanley's Cup

Imaginationland: The Movie 
Двухдисковый DVD-сет был выпущен 11 марта 2008 года. На него вошли полные и без цензуры версии трилогии «Imaginationland» из 11 сезона сериала:

 Imaginationland
 Imaginationland Episode II
 Imaginationland Episode III

В качестве бонуса на диск вошли эпизоды:

 Woodland Critter Christmas
 ManBearPig

Сезон 11 
Бокс-сет с эпизодами 11 сезона был выпущен 12 августа 2008 года.

Диск 1

With Apologies to Jesse Jackson

Cartman Sucks

Lice Capades

The Snuke

Fantastic Easter Special

Диск 2

D-Yikes!

Night of the Living Homeless

Le Petit Tourette

More Crap

Imaginationland

Диск 3

Imaginationland Episode II

Imaginationland Episode III

Guitar Queer-o

The List

The Hits: Volume 1 
К десятилетию шоу Comedy Central Home Entertainment выпустило специальный DVD South Park The Hits: Volume 1 (). На диск вошли 10 любимых эпизодов Стоуна и Паркера (с новыми специальными мини-комментариями), 4 выбранными фэнами эпизода и (впервые на DVD) короткометражка «Дух Рождества».

Эпизоды 
 AWESOM-O
 Best Friends Forever
 Casa Bonita
 Good Times with Weapons
 Red Hot Catholic Love
 The Return of the Lord of the Rings to the Two Towers
 Scott Tenorman Must Die
 Stupid Spoiled Whore Video Playset
 Towelie
 Trapped in the Closet

Четыре выбранных фанатами эпизода:

 It Hits the Fan
 Timmy 2000
 Fat Butt and Pancake Head
 The Death Camp of Tolerance

Оформление дисков 
Это — первые DVD сериала, для которых Comedy Central решили ограничиться простейшим оформлением. На каждом диске просто написано «South Park: The Hits Volume 1»; также на каждом изображён тот или иной персонаж сериала.

Christmas Time in South Park 
DVD-релиз с Рождественской тематикой был выпущен 13 ноября 2007 года. Это двухдисковый диджипак с золотым корешком, отсылающим к оформлению серии детских книг Golden Book. На диск вошли эпизоды:

 Mr. Hankey, the Christmas Poo
 Merry Christmas Charlie Manson!
 Mr. Hankey's Christmas Classics
 A Very Crappy Christmas
 Red Sleigh Down
 It's Christmas in Canada
 Woodland Critter Christmas

Другие издания

Изданные Rhino Home Video 
 Volume 1: Cartman Gets an Anal Probe, Volcano, Weight Gain 4000, Big Gay Al's Big Gay Boat Ride
 Volume 2: An Elephant Makes Love to a Pig, Death, Pink Eye, Damien
 Volume 3: Starvin' Marvin, Tom's Rhinoplasty, Mr. Hankey, the Christmas Poo, Mecha-Streisand
 Volume 4: Cartman's Mom Is a Dirty Slut, Cartman's Mom Is Still a Dirty Slut, Chickenlover, Ike's Wee Wee
 Volume 5: Conjoined Fetus Lady, The Mexican Staring Frog of Southern Sri Lanka, City on the Edge of Forever, Summer Sucks
 Volume 6: Chef's Salty Chocolate Balls, Chickenpox, Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods, Clubhouses
 Terrance & Phillip: Not Without My Anus
 Ghouls, Ghosts, And Underpants Gnomes: Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery, Spookyfish, Gnomes, Trapper Keeper
 Christmas In South Park: Mr. Hankey's Christmas Classics, Merry Christmas Charlie Manson!, Chinpokomon
 The Chef Experience: Chef Aid, The Succubus, Rainforest Schmainforest
 Winter Wonderland: A Very Crappy Christmas, Are You There God? It's Me, Jesus, Cartman's Silly Hate Crime 2000, Something You Can Do With Your Finger
 Insults To Injuries: It Hits The Fan, Cripple Fight, Proper Condom Use, Scott Tenorman Must Die
 Timmy!: Timmy 2000, 4th Grade, Helen Keller! The Musical, The Tooth Fairy Tats 2000

Изданные Comedy Central 
 The Passion of the Jew: The Passion of the Jew, Red Hot Catholic Love, Christian Rock Hard
 When Technology Attacks: Best Friends Forever, Cancelled, Simpsons Already Did It, Towelie, Trapper Keeper

DVD Recorder 
 A Collection of Funny Episodes: The Return of Chef, Cartman Gets an Anal Probe, Wing, Towelie, Trapped in the Closet

Разное 
 «Good Times With Weapons» в специальном качестве (см. статью)

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на DVD-издание 1 сезона
 Доступные для скачивания комментарии ко всем сезонам 
 Обложки бонус-диска к изданию 2 сезона

Списки «Южного Парка»